Ферлин Хаски (; 3 декабря 1925 — 17 марта 2011) — американский исполнитель кантри-музыки, один из родоначальников современного кантри-стиля. Он записал более 30 альбомов и 50 синглов, вошедших в Hot Country Songs журнала Billboard, из которых 3 возглавляли этот кантри-чарт. Хаски включён в «Зал славы кантри», а его звезда появилась на Голливудской «Аллее славы». Общий тираж его дисков превышает 20 млн.экз.

Биография 
Родился 3 декабря 1925 года в Миссури.
Во время Второй мировой войны 5 лет служил в морском флоте США. Участвовал в военной операции в Европе при высадке американских сил в Нормандии. Затем работал на радиостанции в Миссури, дискжокеем и пел в местных клубах. В 1948—1953 годах пел под псевдонимом Terry Preston.

В 1950-х годах записал целый ряд хитов, включая синглы «A Dear John Letter» (№ 1 в 1953 году) и крупный хит «Gone», ставший № 1 в 1957 году (впервые он записал эту песню под именем Terry Preston в 1952 году). «Gone» имела большой успех не только в кантри-чартах, но и в общенациональном хит-параде поп-музыки занял 4 место. Он был продан тиражом более чем 1 млн.копий и удостоен золотого статуса.

Хаски также был актёром, появлялся в «Телевизионном театре Крафта» (). Играл самого себя в кинофильме 1957 года Mr. Rock & Roll (его сайт утверждает, что он снялся в 18 голливудских фильмах, включая фильмы с участием Жа Жа Габор и Мейми Ван Дорен). Большим хитом 1960 года стала песня «Wings of a Dove» (Bob Ferguson), которая возглавляла кантри-чарт 10 недель. Хаски был известен способностью пародировать других популярных кантри-исполнителей, например, таких как Tennessee Ernie Ford и Kitty Wells.

23 февраля 2010 года Ассоциация кантри-музыки США анонсировала включения Хаски в «Зал славы кантри» за его вокальное и комедийное мастерство с формулировкой «all around showmanship»—that left a legacy as «one of the best entertainers country music has ever produced». Президент благотворительного фонда «Heart of Texas Records» Трейси Питкокс, тогда заявила, что музыканту такие высокие почести отдали слишком поздно.

Хаски стал одним из первых кантри-певцов, чья звезда появилась на Голливудской «Аллее славы» (на 6675 Hollywood Blvd).

8 марта 2011 года Хаски был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо. 17 марта он скончался от сердечной недостаточности в доме своей дочери (Westmoreland, штат Теннесси). У него осталось два сына, 6 дочерей и множество внуков.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 www.ferlinhusky.com — Официальный сайт
 Simon Crum website

Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Исполнители рок-н-ролла
Умершие от сердечной недостаточности
Исполнители Capitol Records
Члены Зала славы кантри